Duncan Hamilton McAlister (1872-1932), médecin et homme politique canadien ;
Luke McAlister, né le  à Taranaki, est un joueur de rugby à XV néo-zélandais qui joue avec les All-Blacks et qui évolue au poste de demi d’ouverture ou trois quart centre (1,80 m pour 95 kg) ;
Peter McAlister (né le , décédé le ) était un joueur de cricket australien.